Maurice Berkeley kan syfta på bland andra:

* Maurice de Berkeley, 2:e baron Berkeley (1271–1326), engelsk peer
 Maurice de Berkeley, 4:e baron Berkeley (omkring 1330–1368), engelsk peer
 Maurice Berkeley (död 1400), engelsk parlamentsledamot
 Maurice Berkeley (död 1581), engelsk parlamentsledamot
 Maurice Berkeley (omkring 1576–1617), engelsk parlamentsledamot  
 Maurice Berkeley (död 1654), engelsk parlamentsledamot
 Maurice Berkeley, 3:e viscount Fitzhardinge (1628–1690), engelsk parlamentsledamot, irländsk peer
 Maurice Berkeley, 1:e baron Fitzhardinge (1788–1867), brittisk peer